Остров Фантазий  () — фантастический американский мини-сериал 1998 года с Малкольмом Макдауэллом в главной роли. Фильм является одновременно продолжением и ремейком одноименного популярного сериала 1970-х.

Сюжет 

На загадочном тропическом острове человек по имени мистер Рорк (Малкольм Макдауэлл) и его ассистенты исполняют, подобно джиннам, любые желания и фантазии своих гостей. Единственное условие: «Вы никому не должны рассказывать о том, что произойдёт с вами на острове». Но готовы ли гости к воплощению своих мечтаний? Каждый раз они сбываются не совсем так, как это представлялось клиентам, и поначалу это приносит им неприятности, но в итоге все получают гораздо более ценный опыт, чем исполнение воздушных и подчас бессмысленных желаний — ответы на вопросы о своей жизни и решение давних проблем.

Персонажи и актёры 

 Мистер Рорк (Малкольм Макдауэлл) — имиджмейкер и хозяин отеля на «Острове Фантазий». Осуществляет фантазии своих гостей, отталкиваясь от их пожеланий, но создавая новые возможности, отталкиваясь от своего собственного вкуса, с целью показать ошибочность суждений некоторых своих клиентов, доказав, тем самым, что реальность во многом предпочтительнее. У него есть приёмная дочь, Миранда, в одной из серий возвращающаяся на остров, покинутый ей после 18летия. Она стала врачом и вышла замуж, забыв обо всём, что связывало её с островом.

 Ариэль (Медхен Амик) — заместитель Рорка. Она также может исполнять желания гостей острова. Кроме того, она часто применяет свои чары по отношению к себе, меняя при этом форму (например, превращаясь в джинна).

 Кэл (Луис Ломбарди) — служащий отеля, разнорабочий. На острове начал новую жизнь, продолжительность которой насчитывает уже целое десятилетие.

 Гарри (Эдвард Хибберт) — консьерж. Вне острова вёл криминальную деятельность.

 Фишер (Файвуш Финкель) — турагент, отправляющий гостей на остров, появляется в начале каждой серии.

 Лиа (Сильвия Сидни) — старушка с сигаретой, секретарь-машинистка Фишера.

Список серий

Интересные факты 
 Последняя роль Сильвии Сидни.
 Упоминался в фильме Мистер и миссис Смит, где Джон Смит сказал, что видел отца Джейн в данном сериале.
 Аарон Спеллинг признался, что оригинальная подача была шуткой.
 Сериал был снят в основном в Калифорнии.

Адаптация фильма 

31 июля 2018 года было объявлено о том, что сериал будет адаптирован в виде фильма. Sony Pictures займётся съёмкой фильма, Blumhouse Productions издаст фильм, а режиссёром и автором сценария к фильму будет Джефф Уодлоу.

10 августа 2021 года, вышло идейное наследие в виде сериала «Остров фантазий» от студии Fox, с Розелин Санчес в роли Елены Рорк, и Киарой Барнс, в роли помощницы Руби Акуды. На данным момент, ожидается второй сезон в мае 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Остров фантазий
Драматические телесериалы США
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы-антологии США
Телесериалы США, запущенные в 1998 году
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1999 году